Улица Лысенко () — улица в Новозаводском районе города Чернигова. Пролегает от улицы Нахимова до тупика возле улицы Успенская, исторически сложившаяся местность (район) Лесковица.

Нет примыкающих улиц.

История 
Первые дома Новолуговой улицы построены в период 1908—1917 года.

В 1960 году улица получила современное название — в честь украинского композитора Николая Витальевича Лысенко.

После вхождения в черту города Чернигова села Александровка 8 июля 1999 года, появилась ещё одна улица Лысенко, которая 12 ноября 2002 года была переименована на улицу Григория Щербины.

Застройка 
Парная и непарная стороны улицы заняты усадебной застройкой. Улица расположена в пойме реки Десна. Улица имеет участок перпендикулярный основному, что пролегает до улицы Толстого.

Учреждения: нет

Примечания

Литература 
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990. — С. 404 ЛИСЕНКА  ВУЛИЦЯ
 Сапон В. . Вулиці старого Чернігова: Історико-краєзн. етюди. — Чернігів: РВК «Десн. правда», 2007. — 128 с.
 

Улицы Чернигова